Ніклас Культі і Мікаель Тільстром були чинними чемпіонами, але того року не брали участі.

Доналд Джонсон і Джаред Палмер виграли титул, перемігши у фіналі пару Томмі Робредо і Фернандо Вісенте з рахунком 7–6 (7–2), 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 2001 Open SEAT Godó Doubles Draw 

Torneo Godó 2001
Парний розряд